Il toponimo Voineasa può riferirsi a diverse località della Romania:
Voineasa, comune del distretto di Olt
Voineasa, comune del distretto di Vâlcea